Christopher Vane peut désigner :
 Christopher Vane (1653-1723), 1 baron Barnard, un pair anglais ;
 Christopher Vane (1888-1964), 10 baron Barnard, un pair et officier militaire britannique.